Большие Боты — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Ботовское». Основано официально в 1700 году.

География 
Село находится в восточной части района на левом берегу реки Шилка на расстоянии примерно 58 километров на восток-северо-восток от города Сретенска.

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,3 — +3 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −28 — −24 °С (абсолютный минимум — −55 °С), температура самого тёплого (июля) — 16 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Безморозный период длится в течение 80 — 100 дней. Среднегодовое количество осадков — 350—400 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано после заключения Нерчинского договора. В 1902 году проживало 110 человек, работали начальная школа и медпункт. В 1914 году открыта больница с аптекой, хирургическим отделением. В советское время работали колхозы «Коминтерн», «Боты».

В 1915 году станица Ботовская переименована в Павловскую, в честь бывшего командира 1-го Нерчинского полка  Забайкальского казачьего войска полковника Павлова.

Население 
Постоянное население составляло 178 человек в 2002 году (русские 99 %), 149 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя школа, есть церковь Успения Божией Матери.

Примечания 

Населённые пункты Сретенского района